Lafferde ist der Name folgender geographischer Gebiete und Orte:

 Groß Lafferde, ein Ortsteil der Gemeinde Ilsede im Landkreis Peine in Niedersachsen
 Klein Lafferde, ein Ortsteil der Gemeinde Lengede im Landkreis Peine in Niedersachsen.
 Lafferde (Kanton), Verwaltungsbezirk zur Zeit der französischen Besetzung Deutschlands von 1807 bis 1813